Tributo - em inglês, tribute
Ou ainda:
 Tribute (1980) - filme dirigido por Bob Clark e estrelado por Jack Lemmon
Tribute (álbum de Yanni) - de 1997
Tribute (canção) - da banda de rock Tenacious D

Desambiguação